Earl Strom, arbitro di pallacanestro statunitense (1927-1994)
 Strom Thurmond, politico statunitense (1902-2003)
 8408 Strom, asteroide della fascia principale
 Suzuki DL 650 V-Strom, motocicletta enduro prodotta dalla Suzuki

Pagine correlate 
 Strøm

Altri progetti